Abdelkader est un prénom d'origine arabe (عبد القادر — ʿabdu 'l-qādir), parfois aussi transcrit Abd el-Kader, et qui signifie « serviteur du Puissant » (l'un des 99 noms d'Allah).

Toponymie 

 Zaouïa de Sidi Abdelkader, une zaouïa de Kabylie en Algérie.
 El Emir Abdelkader, une commune en Algérie.

Patronymie 

 Abdelkader ibn Muhieddine (1808-1883), émir sous la régence d'Alger, puis chef de son État (1837-1841). 
 Zahira Abdelkader (née en 1991), karatéka algérienne

Voir aussi 
 Émir Abdelkader (homonymie)

Prénom arabe
Prénom masculin
Homonymie de patronyme